Die Bayer-Bezeichnungen von L bis M.



 Lacerta (Eidechse) 

 Leo (Löwe) 

 Leo Minor (Kleiner Löwe) 

 Lepus (Hase) 

 Libra (Waage) 

 Lupus (Wolf) 

 Lynx (Luchs) 

 Lyra (Leier) 

 Mensa (Tafelberg) 

 Microscopium (Mikroskop) 

 Monocerus (Einhorn) 

 Musca (Fliege)

Legende

Siehe auch 
 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von L bis M

BayerBezeichnung L